Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2005./06.

Kako je od iduće sezone na snagu stupio novi sustav natjecanja – stvaranjem jedinstvene 2. HNL kao i nove 4. HNL, tako niti jedan klub iz ove lige nije napredovao u viši stupanj natjecanja, dok su u ligi ostala samo 4 prvoplasirana kluba i NK Višnjevac, a u novoformiranu 4. HNL – istok su ispali svi ostali.

Izvori 
 RSSSF

2005./2006. Istok
3 istok